Оберлига «Вестфалия» () — футбольная Оберлига, представляет собой часть пятого уровня системы немецких футбольных лиг; наивысшая футбольная лига Среднего Рейна. Любительский статус. Управляется Вестфальским футбольным союзом.

Футбольная организация с таким названием была основана в 1978 году, затем расформирована в 2008 году, на её месте возникала Оберлига Северный Рейн-Вестфалия, упразднённая, в свою очередь, в 2012 году.

Чемпионы Оберлиги «Вестфалия» 

Source:

Источники 
 Deutschlands Fußball in Zahlen,  An annual publication with tables and results from the Bundesliga to Verbandsliga/Landesliga, publisher: Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken
 Kicker Almanach,  The yearbook on German football from Bundesliga to Oberliga, since 1937, published by the Kicker Sports Magazine
 Die Deutsche Liga-Chronik 1945—2005  History of German football from 1945 to 2005 in tables, publisher: DSFS, published: 2006

Примечания

Ссылки 
  Das deutsche Fussball Archiv Historic German league tables
  Verbandsliga Mittelrhein at fussballdaten.de
  Fußball und Leichtathletik Verband Westfalen e.V.

Оберлига Германии по футболу